Писцо́во — село (до 2004 года — посёлок городского типа) в Комсомольском районе Ивановской области России. Административный центр Писцовского сельского поселения. Входит в Перечень исторических городов России.

География 
Расположен в 38 км к северо-западу от областного центра города Иваново. Через посёлок протекает речка Чёрная.

Население

История села 
Писцово — древнее русское село. Первое упоминание о Писцове, согласно сборнику документов Сергея Шумакова «Сотницы, грамоты и записи» (от 1903 г., выпуск 2), относится к 1568 году; также упоминается в историческом документе «Следственный обыск о поступках Ивана Болотникова 1618 года». Считается, что церковь Святой Троицы в селе заложил царь Иоанн Грозный. В 1660 году село пожаловано Юрию Долгорукову за его победы над поляками.И великие места посещаемые в этом городе, запоминаются надолго.

13 мая 1837 года в селе побывали цесаревич Александр Николаевич Романов (будущий Александр II) и его наставник Василий Жуковский, следовавшие в Кострому.

В 1841 году в Писцове открыли мужское приходское училище, которое в 1875 году было преобразовано в двухклассное училище Министерства просвещения. В 1847 году открылась почтовая станция, в 1894 году — женское училище.  

До 1918 года волостной центр Нерехтского уезда Костромской губернии; с 20 июня 1918 года в составе новой — Иваново-Вознесенской губернии. 

В селе было развито красильное и текстильное производство. В XVIII — начале XIX вв. в Писцове насчитывалось 10 полотняных фабрик. Купцы Рыскины открыли первую механическую фабрику для печатания ситцев.  В 1889 году по  заказу местных предпринимателей Павловых в селе была построена «Писцовская ткацкая фабрика» (более 700 чел работников). После Октябрьской революции фабрики были  национализированы.

Во второе воскресенье июня Писцово празднует День села.

Достопримечательности 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (1808 г.)
 Храм Святой Троицы (XVII в.)
 Храм Воскресения Иисуса Христа (Воскресения Христова 1748 г.)
 Храм Казанской иконы Божией Матери (1911 г.)
 Памятный знак поэту-земляку Сергею Федоровичу Рыскину

Знаменитые уроженцы 
 Ковылин, Илья Алексеевич (1731–1809) — деятель старообрядчества, полемист.
 Рыскин, Сергей Фёдорович (1860–1895) — русский писатель и поэт, публицист, автор сборников стихов и юмористических рассказов.

Галерея

Источники
 Следственный обыск о поступках мятежника Ивана Болотникова, производимый шуйским губным старостою М. Кротковым в 1618 г. // Москвитянин, № 13-16. 1856.
 «Полное географическое описание нашего Отечества» 1899 г.
 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание села Писцово. Изд. Москва, 1901.
 Славянская энциклопедия. XVII век. М., ОЛМА-ПРЕСС. 2004.
 Бобров Е. Н., Иванников А. И., Кабанов А. Ю., Столбов Б. П.. Тихонова пустынь и Лухский край (XVIII век.). Иваново, ТОО фирма «Фора», 1998. 200 с.
 Платон (П. Г. Левшин). Путевые записки преосвящённого митрополита Платона Московского и Калужского // *Русский вестник, 1841. – Т. 3. – С. 502-522.
 Майорова В. И.  «История села Писцово в судьбах его замечательных людей».

Ссылки 
 Неофициальный сайт села 
 Виртуальный музей села Писцова

Примечание 

Населённые пункты Комсомольского района (Ивановская область)
Бывшие посёлки городского типа Ивановской области